Die Wahlen zur South West African Legislative Assembly im Jahr 1955 waren die siebten (von neun) Wahlen im Mandatsgebiet Südwestafrika. Sie fanden am 16. November 1955 statt.

Das Wahlrecht war gegenüber der letzten Wahl unverändert. Gewählt wurde in achtzehn Ein-Personen-Wahlkreisen. Wahlberechtigt waren weiterhin ausschließlich die weißen Einwohner, nicht die schwarze Bevölkerungsmehrheit.

Neben der National Party of South West Africa (NPSWA), die die letzten Wahlen, die Wahlen zur South West African Legislative Assembly 1950, gewonnen hatte, trat erneut die United National South West Party (, ) an. In einem Wahlkreis kandidierte die Economic League (EL).

Wahlergebnisse nach Wahlkreisen 

Insgesamt waren 26.319 Stimmen abgegeben worden, darauf entfielen 10.735 auf den UNSWP und 15.484 auf die National Party of South-West Africa. Die UNSWP gewann 2, die SWANP 16 Mandate.

Literatur 
 Zedekia Hgavirue: Political parties and interest groups in South West Africa (Namibia). 1972, 1997, ISBN 3-908193-00-1, S. 302.

Einzelnachweise 

Sudwest